Miejscowości w USA:
 Throop – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Throop – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
Gminy w USA:
 Throop (ang. Throop Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
W Wielkiej Brytanii:
 Throop – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)